El término condado de Kings puede referirse:

 al Condado de Kings, en el estado de Nueva York, que coincide exactamente con los límites de Brooklyn, en la Ciudad de Nueva York;
 al Condado de Kings, en el estado de California;
 al Condado de Kings, en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá.